Гельфгат — еврейская фамилия:

 Гельфгат, Илья Маркович (род. 1951) — украинский педагог-физик.
 Гельфгат, Юрий Моисеевич (род. 1936) — советский и латвийский физик, металловед.

Также 
 Хельфготт